Максим Лазаревич Ширвиндт (1893 год, Лида, Лидский уезд, Виленская губерния, Российская империя — 19 декабря 1936 года, Ленинград, Советский Союз) — советский ученый, историк философии, профессор.

Биография 
Родился в Лиде в семье Лазаря Моисеевича Ширвиндта. Двоюродный брат советского юриста Евсея Ширвиндта, врача Бориса Ширвиндта, музыканта Анатолия Ширвиндта, троюродный дядя актёра Александра Ширвиндта и ученого Бориса Ширвиндта.

В 1916 году окончил юридический факультет Харьковского университета, затем переехал в Петроград, где работал в Русско-Азиатском банке был участником революционных событий 1917 года. В 1919 году отправился добровольцем на Мурманский фронт Гражданской войны, был комиссаром батальона, был политработником. В 1920—1921 годах инспектор политического управления РККА.

В 1921—1924 годах учился на философском отделении Института красной профессуры под руководством видного советского философа Абрама Моисеевича Деборина. С августа 1924 по ноябрь 1925 года работал в библиотеках Лондона и Берлина.

В 1925—1930 годах заведующий кафедрой исторического материализма в Ленинградском политехническом институте.

В 1920-е годы относился к левой оппозиции внутри РКП (б) и ВКП (б), в связи с чем исключен из партии 17 января 1928 года, восстановлен 22 октября 1930 года.

В 1930—1933 годах заведующий кафедрой исторического материализма в Плановом институте. В 1930 году под редакцией Б.А. Фингерта и М.Л. Ширвиндта вышел сборник «Основные течения современной психологии». В сборнике, кроме них, принимал участие Л.С. Выготский, написавший для него статьи о гештальтпсихологии и эйдетизме, а также С.Г. Геллерштейн со своей главой о психотехнике. Общая позиция авторов, заявленная в предисловии, написанном Фингертом, заключалась в том, что «марксистской психологии, в подлинном смысле этого слова, пока еще нет, и ни одно из существующих в СССР направлений не имеет права присваивать себе подобное наименование». Отсюда следовало равноправие всех школ отечественной психологии и желание впитать все ценное, что могли дать разнообразные направления зарубежной психологии. 

Спустя некоторое время весь первый номер журнала «Психология» за 1932 год был посвящен разоблачению «меньшевиствующего идеализма» в психологии. Книгу рецензент Ф. Музылев объявил «ярким проявлением меньшевиствующего идеализма на фронте психологии», который здесь «разоблачен» еще недостаточно в отличие от «философского фронта». Главным обвинением против «представителей деборинского философского руководства в психологии» было «непризнание ленинского принципа партийности теории». Правильная партийная психология не нуждалась в научном анализе западных теорий

22 апреля 1933 года арестован ОГПУ, но 11 мая 1933 года был освобожден.

В 1934—1935 годах заведующий кафедрой истории философии в ЛИФЛИ. В январе 1935 исключен из ВКП (б) 4 февраля 1935 года вновь арестован и Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к ссылке, первоначально был выслан в Енисейск, а затем в Туруханск.

В октябре 1935 арестован в Туруханске, затем этапирован в Ленинград. Осужден к высшей мере наказания 19 декабря 1936 года приговором выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством В.В. Ульриха за «за участие в троцкистско-зиновьевской террористической организации, подготавливавшей террористические акты против руководителей ВКП(б)». Расстрелян в день вынесения приговора. Реабилитирован 13 января 1999 года.

Последние несколько лет жизни работал над докторской диссертацией «Шеллинг как философ романтики», которая утрачена при аресте Ширвиндта.

Публикации

Примечания 

Ширвиндты
Педагоги СССР
Философы СССР
Психологи СССР
Социологи СССР
Исключённые из КПСС
Выпускники юридического факультета Харьковского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета